Domingo López puede referirse a:
 Domingo Lopez Escauriaza, periodista colombiano;
 Domingo López-Chaves (1977–), torero español;
 Domingo López Humanes (1967–), poeta español;
 Domingo López Ortega (1906–1988), torero español.

en:Domingo López